Le Sport Lisboa e Elvas est un club de football portugais basé à Elvas dans le sud du Portugal. Il a été fondé en 1925 et dissous en 1947.

Bilan saison par saison 

Elvas
Club de football fondé en 1925
Club de football disparu en 1947